Palais Pálffy ist der Name mehrerer Gebäude

 Palais Pálffy (Ventúrska) in Bratislava, ehemals österreichische Botschaft 
 Palais Pálffy (Panská) in Bratislava, heute Städtischen Galerie
 Palais Pálffy (Zámocká) in Bratislava
 Palais Pálffy (Hviezdoslavovo námestie) in Bratislava
 Palais Pálffy (Gorkého) in Bratislava
 Palais Pálffy (Prag) in Prag
 Palais Pálffy am Josefsplatz in Wien, Österreichisches Kulturzentrum Österreich Haus
 Palais Pálffy an der Wallnerstraße in Wien, heute OSZE-Hauptsitz

Siehe auch:
 Pálffy, zur Adelsfamilie